El Campionat Mundial de Ral·lis del 1992 va començar el 23 de gener amb la 60a edició del ral·li de Monte-Carlo i va finalitzar amb el Gal·les el 25 de novembre. El pilot Carlos Sainz va guanyar el campionat i el segon classificat va ser Juha Kankkunen a 10 punts, tot i el bon començament de sessió que va tenir Didier Auriol amb sis victòries seguides a començament del campionat.

Referències 

1992
Competicions esportives del 1992